As Salţ (engelska: Salt, arabiska: السلط) är en guvernementshuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Balqa, i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Amman. As Salţ ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt As Salţ är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Runt As Salţ är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Wādī as Sīr,  km sydost om As Salţ. Trakten runt As Salţ består till största delen av jordbruksmark. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balqa (guvernement)